Сан-Педро () — департамент в центральной части Парагвая, занимает территорию в 20 002 км². Население составляет 318 698 чел. (2002), административный центр — город Сан-Педро.

География и климат 

Западная граница провинции проходит по реке Парагвай, имеющей здесь несколько притоков. Вырубки лесов наносят серьёзный ущерб экосистемам департамента.

Климат — влажный и дождливый. Среднегодовая температура — 23 °C, достигая зимой минимума 10 °C, а летом максимума 38 °C. Уровень осадков достигает 1324 мм.

Административное деление 
В административном отношении делится на 20 округов:

Экономика 

Развито разведение крупного рогатого скота. Основные сельскохозяйственные культуры: табак, сахарный тростник, апельсины, грейпфруты, хлопок и др.
Имеются предприятия пищевой промышленности и предприятия по переработке леса.

Источники 
 Illustrated Geography of Paraguay, 2007. Arami S. R. L. Distributor.
 Geography of Paraguay, First Edition 1999, Editorial Hispana Paraguay S. R. L.

Департаменты Парагвая